Públio Cornélio Dolabela (cônsul em 283 a.C.) — cônsul romano em 283 a.C.
 Públio Cornélio Dolabela — cônsul romano em 44 a.C.
 Públio Cornélio Dolabela (cônsul em 35 a.C.) — cônsul romano em 35 a.C.
 Públio Cornélio Dolabela (cônsul em 10) — cônsul romano em 10, filho do anterior
 Públio Cornélio Dolabela (cônsul em 55) — cônsul sufecto em 55, filho do anterior

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história